La Coupe de l'UNIFFAC  est une compétition de football réservée aux équipes junior réunissant les pays de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (UNIFFAC).

Palmarès

Liens externes 
Central African Republic Wins UNIFFAC Cup
UNIFFAC : Le Tchad titré

 

Compétition internationale de football
Compétition de football en Afrique
Compétition de football de jeunes